Aznavour může být:
 Charles Aznavour - francouzský šansoniér arménského původu
 FC Aznavour Nojemberjan - arménský fotbalový klub